Il doppio del torneo di tennis South Australian Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Broderick Dyke e Wally Masur che hanno battuto in finale Peter Doohan e Brian Levine 4–6, 7–5, 6–1.

Teste di serie 

 John Alexander /  John Fitzgerald (primo turno)
 Broderick Dyke /  Wally Masur (campioni)

 Peter Doohan /  Brian Levine (finale)
 David Graham /  Laurie Warder (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Australian Open 1984